Białoruś
 Surwiliszki – wieś w rejonie iwiejskim obwodu grodzieńskiego Białorusi 
 Surwiliszki – wieś w rejonie postawskim obwodu witebskiego Białorusi

Litwa
 Surwiliszki – miasteczko w okręgu kowieńskim i w gminie rejonowej Kiejdany Litwy